Pnyxiopalpus är ett släkte av tvåvingar. Pnyxiopalpus ingår i familjen sorgmyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sorgmyggor
Pnyxiopalpus